Fogg steht für:
 USS Fogg (DE-57), Geleitzerstörer der US-Marine
 Phileas Fogg, Hauptfigur des Romans Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne
 Fogg Highland, Hochland an der Black-Küste des Palmerlands in Antarktika

Fogg ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Fogg, britischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2012
 Eric Fogg (1903–1939), britischer Komponist, Organist, Pianist und Dirigent
 George G. Fogg (1813–1881), US-amerikanischer Politiker
 Gordon Elliott Fogg (1919–2005), britischer Meeresbiologe

 Josh Fogg (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kirk Fogg (* 1959), US-amerikanischer Schauspieler und Fernsehmoderator
 Kyle Fogg (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Mieczysław Fogg (1901–1990), polnischer Sänger

Siehe auch:
 Fog
 Fock
 Fok
 Vogg